Heinrich von der Neersen ist der Name folgender Personen:

 Heinrich III. von der Neersen (vor 1325–um 1370), niederrheinischer Ritter und Erbvogt von Neersen, Anrath und Uerdingen
 Heinrich IV. von der Neersen (vor 1355–um 1414), niederrheinischer Ritter und Erbvogt von Neersen, Anrath und Uerdingen
 Heinrich V. von der Neersen (vor 1382–um 1438), niederrheinischer Ritter, Herr von Holzbüttgen sowie Erbvogt von Neersen, Anrath und Uerdingen
 Heinrich VI. von der Neersen (um 1400–nach 1475), niederrheinischer Ritter, Erbvogt von Neersen, Anrath und Uerdingen sowie Pfandherr von Oedt